A no lehetséges jelentései:

Kémia 
 No, a nobélium vegyjele
 NO, nitrogén-monoxid

Nyelv és művészetek 
 No, japán kana
 Nó, japán színházi műfaj
 Dr. No, 1962-es brit film

Földrajz 
 No-tó, tó Dél-Szudánban

Egyéb 
 NO, Norvégia ISO 3166-1-es országkódja
 .no, Norvégia internetes legfelső szintű tartomány kódja